Nashik (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
Nashik (stad), de hoofdplaats van bovengenoemd district